|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Rabat (officieel Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem) van 2017 vond plaats van maandag 1 tot en met zaterdag 6 mei 2017 in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Het was de zeventiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Timea Bacsinszky was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de tweede ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Catherine Bellis.

Het eerste reekshoofd, Anastasija Pavljoetsjenkova uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de via een wildcard uitgenodigde Italiaanse Francesca Schiavone in twee sets. Pavljoetsjenkova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Marokko op haar naam te schrijven. Het was haar tiende WTA-titel, de tweede van 2017.

De Belgische Elise Mertens bereikte de tweede ronde. Haar landgenotes Yanina Wickmayer, Kirsten Flipkens en Maryna Zanevska strandden allen in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Xenia Knoll en Aleksandra Krunić had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Krunić speelde samen met Darja Gavrilova – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Babos/Hlaváčková.

Het als eerste geplaatste duo Tímea Babos en Andrea Hlaváčková won het toernooi. In de op vrijdag 5 mei gespeelde finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Nina Stojanović en de Belgische Maryna Zanevska in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Hongaarse Babos had daarnaast twaalf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Hlaváčková twintig.

De Belgische Yanina Wickmayer en Timea Bacsinszky uit Zwitserland strandden in de eerste ronde.

De Nederlandse Lesley Kerkhove en Lidzija Marozava (Wit-Rusland) verloren eveneens hun openingspartij. Ook haar landgenote Arantxa Rus, met Wit-Russin Aryna Sabalenka aan haar zijde, kon na haar eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Rabat 2017
Rabat
Sport in Rabat